Сергей Георгиевский:
 Георгиевский, Сергей Иванович (1898—1974) — советский патофизиолог, ректор КМИ.
 Георгиевский, Сергей Иванович (1918—1982) — первый секретарь Братского горкома КПСС.
 Георгиевский, Сергей Михайлович (1851—1893) — русский учёный-китаевед.